Жу́лик:

 Жулик — вор, занимающийся мелкими кражами.
 Жулик — мелкий мошенник.
 Жулик (персонаж)